Oleg Aleksandrovitch Chatov (, transcription anglaise Oleg Aleksandrovich Shatov), né le , est un joueur de football russe.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
 Anji Makhatchkala
 Finaliste de la Coupe de Russie en 2013.

 Zénith Saint-Pétersbourg
 Champion de Russie en 2015, 2019 et 2020.
 Vainqueur de la Coupe de Russie en 2016 et 2020.
 Vainqueur de la Supercoupe de Russie en 2015 et 2016.

Liens externes 

 

Naissance en juillet 1990
Footballeur international russe
Joueur de l'Oural Iekaterinbourg
Joueur du FK Anji Makhatchkala
Joueur du Zénith Saint-Pétersbourg
Joueur du FK Rubin Kazan